— японская фамилия. Известные носители:

 Суга, Ёсихидэ (род. 1948) — японский государственный деятель.
 Суга, Сикао (род. 1966) — японский музыкант и певец.